Live at Wembley
 Live at Wembley – album Meat Loafa
 Live at Wembley – album Beyoncé
 Live at Wembley – album zespołu Alter Bridge
 Live at Wembley ’86 – album zespołu Queen

 Live at Wembley Stadium
 Live at Wembley Stadium – album zespołu Foo Fighters